Lamentations (Live at Shepherd’s Bush Empire 2003) — это первый DVD шведской метал-группы Opeth. Он состоит из двух частей: видеозаписи концерта в лондонском зале Shepherd’s Bush Empire 25 ноября 2003, проведённого в рамках турне в поддержку альбома Damnation, и часового документального фильма о создании альбомов Deliverance и Damnation, включающего студийные съёмки, комментарии и рассказы музыкантов, а также методы работы продюсера Стивена Уилсона. На концерте были исполнены все композиции с альбома Damnation, три композиции с альбома Deliverance, а также три с альбома Blackwater Park.

В 2006 году Music for Natons выпустили аудиоверсию концерта на двойном альбоме Lamentations (Live at Shepherd’s Bush Empire 2003) в составе Collector's Edition Slipcase 5 CDs, однако эта запись отличается очень плохим качеством — очевидно, этот CD записывался не с оригинальных мастер-плёнок, а с обычных mp3 с битрейтом 192 kbit/s.

Критика 
Российский журнал Dark City, поставив релизу наивысший балл, обозначил факт того, что тому, у кого нашли положительный отклик такие альбомы группы как Deliverance и Damnation, следует обязательно приобрести данный диск, а для тех, кто с творчеством коллектива не знаком, DVD можно использовать в качестве прекрасной возможности ознакомиться с их музыкальной деятельностью. Журналом был отмечен очень хороший уровень операторской работы, а также идеально подходящий музыке свет и великолепная картинка. В качестве звуковой дорожки представлена DD 5.1. В качестве единственного минуса релиза журнал отметил большую продолжительность концерта. Само же концертное выступление журнал подразделяет на две части: первая — статичная, в ходе которой исполняются композиции с альбома Damnation; вторая — динамичная, в ходе которой исполняется ранний материал.

Содержание 
 Live at Shepherd’s Bush Empire:
 «Introduction» — 1:25
 «Windowpane» — 9:15
 «In My Time of Need» — 6:37
 «Death Whispered a Lullaby» — 7:11
 «Closure» — 9:45
 «Hope Leaves» — 6:11
 «To Rid the Disease» — 7:11
 «Ending Credits» — 4:22
 «Harvest» — 6:15
 «Weakness» — 6:05
 «Master’s Apprentices» — 10:34
 «The Drapery Falls» — 10:56
 «Deliverance» — 12:38
 «The Leper Affinity» — 11:01
 «A Fair Judgement» — 13:51
 «The Making of Deliverance & Damnation» documentary.

Музыканты 
 Микаэль Окерфельдт — вокал, гитара
 Петер Линдгрен — гитара
 Мартин Мендес — бас-гитара
 Мартин Лопес — барабаны и перкуссия
 Пер Виберг — клавишные

Примечания 

Музыкальное видео в стиле дэт-метал
Музыкальное видео в стиле прогрессивный рок